Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

306e régiment d'artillerie
306e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires